Sporades kan syfta på:

Grekland 

 Northern Sporades, öar, 
 Sporades (perifereiakí enótita)  – en regondel 
 Dodecanese Islands, öar, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,